Альтманштайн (, ) — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Айхштетт. Население составляет 6765 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 114,29 км². Официальный код — 09 1 76 112.

Коммуна подразделяется на 14 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии